Hartig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodor Hartig
 Friedrich Heinrich Anton Franz-Joseph Hartig